Error – błąd w informatyce oraz w języku angielskim
 Error – amerykański zespół muzyczny
 Error – album zespołu Error
 Error – album zespołu Alkatraz
 Error – album zespołu The Warning
 Error – singel Madeline Juno
 Error – singel Natalii Nykiel

Zobacz też 
 Błąd (baseball)